Mounds kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mounds (Illinois)
Mounds (Oklahoma)
Blue Mounds